Roter See ist der Name von Stillgewässern:

in Deutschland:
 Roter See (Brüel), bei Brüel, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Roter See (Kakeldütt), bei Kakeldütt, Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Roter See (Kaufunger Wald), bei Dohrenbach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

in Belarus:
  Roter See (Belarus) (Чырвонае возера)

in Kroatien:
 Roter See (Imotski), wassergefüllte Doline bei Imotski, Split-Dalmatien

in Rumänien:
 Lacul Roșu, in den Ostkarpaten, Kreis Harghita

Siehe auch:
 Roddersee
 Rodsee
 Rotensee
 Rotes Meer
 Rothensee (Begriffsklärung)
 Rothsee (Begriffsklärung)